Héro peut désigner :

Mythologie 
 Héro et Léandre, couple d'amoureux de la mythologie grecque.

Voir aussi